Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2003 го́да () — 12-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Турнирная таблица

Курземе 
Турнирная таблица

Земгале 
Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

Северо-Восточная Латвия 
Турнирная таблица

Финальный турнир

Квалификационный раунд 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2003
 Первая лига Латвии по футболу 2003
 Кубок Латвии по футболу 2003

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

2003
Футбол в Латвии в 2003 году